Списък на владетелите на Швабия

Маркграфове на Реция

Пфалцграфове на Швабия

Херцози на Швабия

Херцози на Церинген

Вижте също 
 Херцогство Швабия
 Владатели на алеманите

Външни препратки